Abolla (kledingstuk), een mantel van dubbel linnen, oorspronkelijk een soldatenmantel
 Abolla (geslacht), een geslacht van vlinders